Ба́унти — небольшой залив на острове Питкэрн.

Залив расположен на северо-востоке. Недалеко от залива расположен единственный населённый пункт острова — Адамстаун.

Своё название залив получил в честь мятежного корабля «Баунти». После того, как экипаж в 1789 году высадился на острове, корабль был сожжён в этом заливе.

Туристы, посещающие остров, причаливают в основном в заливе Баунти.

География островов Питкэрн
Заливы Тихого океана
Заливы Австралии и Океании